

Littérature orale et écrite 
 Conte : type de littérature orale
 Conte merveilleux : genre de littérature écrite né au

Titre d'œuvre 
 Contes : recueil posthume de contes de Charles Perrault, édité en 1781, rassemblant Les Contes de ma mère l'Oie et trois autres contes (Peau d'âne, Grisélidis, Les Souhaits ridicules)
 Contes : recueil posthume de contes de Albert Samain, édité en 1902
 Contes : pièce de théâtre d'Eugène Ionesco, créée en 1979

Toponyme 
 Contes : commune française des Alpes-Maritimes
 Contes : commune française du Pas-de-Calais

 Contes et Rencontres : festival organisé en Lozère par la Fédération Française des Foyers Ruraux de Lozère, en février
 Festival Contes et concerts : manifestation estivale française se déroulant chaque année à l’Abbaye de Fontdouce, en Charente-Maritime

Divers 
 Compte : utilisation des opérations mathématiques d'addition ou de soustraction
 
 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France